Stainton (Carlisle), Cumbria
Stainton (Durham)
Stainton (Eden), Cumbria
Stainton (Lancashire)
Stainton (South Lakeland), Cumbria
Stainton (North Yorkshire)
Stainton (South Yorkshire)
Stainton by Langworth)
Stainton le Vale
Stainton with Adgarley
Market Stainton
Henry Tibbats Stainton, zoöloog